Never a Dull Moment (álbum), de Rod Stewart
Never a Dull Moment (1950), filme
Never a Dull Moment (1968), filme com Dick Van Dyke e Edward G. Robinson

Desambiguação